A Copa Davis de 1948 foi a 37ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 29 times participaram, sendo 25 pela Zona Europeia e 4 pela Zona Americana. Os Estados Unidos, como atuais campeões, defenderam seu título em Forest Hills, no West Side Tennis Club.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1948
1948 no desporto